Соревнования в мужском фристайле в дисциплине биг-эйр на зимних Олимпийских играх 2022 прошли 7 и 9 февраля в cнежном парке Геньтин. В соревновании приняли участие 31 спортсмен представляющие 13 НОК. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS.

Соревнования в биг-эйре впервые были представлены в программе соревнований Игр.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Результаты

Квалификация 
В квалификационном раунде участвует 31 фристайлист. Каждый из спортсменов выполняет по 3 прыжка, по их результатам две лучшие попытки суммируются. В финал соревнований проходят 12 лучших спортсменов.

Финал

Ссылки 
 Фристайл на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS)